Ведерники — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ведерники — деревня в Воложинском районе Минской области.

Россия 
 Ведерники — деревня в Мари-Турекском районе Марий Эл.
 Ведерники — деревня в Рузском районе Московской области.
 Ведерники — деревня в Верещагинском районе Пермского края.
 Ведерники — деревня в Рославльском районе Смоленской области.